Museo d'arte moderna a Città del Messico (Messico)
 Museo d'arte moderna a Lugano (Svizzera)
 Museo d'arte moderna a Malta
 Museo d'arte moderna "Vittoria Colonna" a Pescara (Italia)
 Museo d'arte moderna a San Paolo (Brasile)
 Museo d'arte moderna a Tokyo (Giappone)
 Museo d'arte moderna Lille Métropole a Villeneuve-d'Ascq (Francia)
 Museo di arte moderna a Vitebsk (Bielorussia)

Pagine correlate 
 Museo d'arte moderna e contemporanea